Mount Josephine ist der Name folgender Berge:

 Mount Josephine (Antarktika) in den Alexandra Mountains, Marie-Byrd-Land
 Mount Josephine (British Columbia) in der Tuya Range, Kanada
 Mount Josephine (Minnesota) in den Sawtooth Mountains, Vereinigte Staaten
 Mount Josephine (Kalifornien) in den San Gabriel Mountains, Vereinigte Staaten
 Mount Josephine (Washington) im Skagit County, Vereinigte Staaten